

Persone 

 Mitja Nikolić – cestista sloveno